Municipis francesos:
 Saint-Agnan (Aisne)
 Saint-Agnan (Nièvre)
 Saint-Agnan (Saona i Loira)
 Saint-Agnan (Tarn)
 Saint-Agnan (Yonne)

amb noms compostos:
 Saint-Agnan-de-Cernières
 Saint-Agnan-en-Vercors
 Saint-Agnan-le-Malherbe
 Saint-Agnan-sur-Erre
 Saint-Agnan-sur-Sarthe

Vegeu també 
 Saint-Agnant
 Saint-Aignan